Daum steht für:

 Daum (Herscheid), Ortsteil von Herscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Daum Communications, südkoreanisches Internetunternehmen, siehe Kakao (Unternehmen)
 Bank- und Handelshaus Splitgerber & Daum
 Daum (Internetportal)
 Daum Frères & Cie, französisches Unternehmen der Glasverarbeitung, 1878 in Nancy von den Gebrüdern Daum gegründet

Daum ist der Familienname folgender Personen:
 Ahron Daum (1951–2018), israelischer Judaist und Rabbiner
 Alexandra Daum (* 1986), österreichische Skirennläuferin

 Arthur von Daum (1846–1916), preußischer Generalmajor 
 Auguste Daum (1853–1909), französischer Keramiker, Sohn von Jean Daum
 Christian Daum (1612–1687), deutscher Philologe und Historiker
 Christoph Daum (* 1953), deutscher Fußballspieler und -trainer

 Gottfried Adolph Daum (1679–1743), deutscher Bankier

 Jean Daum (1825–1885), französischer Notar und Gründer der Cristallerie Daum in Nancy
 Josef Daum (1924–2004), deutscher Bibliothekar und Hochschullehrer
 Markus Daum (* 1959), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Martin Daum (* 1959), deutscher Manager
 Moritz Daum (* 1973), deutscher Psychologe und Hochschullehrer

 Rob Daum (* 1958), kanadischer Eishockeytrainer
 Robert Daum (1889–1962), deutscher Politiker (SPD)
 Rudi Daum (1925–2019), deutscher Politiker (CSU)

 Timo Daum (* 1967), Autor und Hochschuldozent
 Werner Daum (* 1943), deutscher Diplomat
 Werner Daum (Historiker) (* 1961), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Daume
 Daumen